

Belgique 
 La gare de Saint-Amand, située à Saint-Amand, dans la Province d'Anvers en Région flamande.

France 
 La gare de Saint-Amand-les-Eaux, sur la commune de Saint-Amand-les-Eaux dans le département du Nord, en région Hauts-de-France ;
 La gare de Saint-Amand-de-Vendôme, située sur le territoire de la commune de Saint-Amand-Longpré, dans le département de Loir-et-Cher, en région Centre-Val de Loire ;
 La gare de Saint-Amand-Montrond - Orval située sur le territoire de la commune d'Orval, près de Saint-Amand-Montrond, dans le département du Cher, en région Centre-Val de Loire.